Чучупа́к — українське прізвище.

Відомі носії:
 Чучупак Василь Степанович (* 1894 — † 1920) — військовий і громадський діяч часів УНР, Головний отаман Холодноярської Республіки
 Чучупак Олекса Степанович (після 1894–1921 ?) — військовий діяч часів УНР, отаман Холодного Яру
 Чучупак Петро Степанович (* 1885 — † 1920 ?) — військовий і громадський діяч часів УНР, начальник штабу та отаман Холодного Яру
 Чучупак Семен Юхимович (* ? — † 1921 ?) — військовий діяч часів УНР, член Окружного Холодноярського повстанського комітету (1920); заступник голови Холодноярського окружного штабу (1921)

Див. також 
 Вулиця Братів Чучупаків (Черкаси)
Українські прізвища